Ribes — gênero de plantas
 Auguste Champetier de Ribes — político da França

Localidades
Ribes (Ardèche) — comuna francesa
Sant Pere de Ribes — município da Catalunha, Espanha
Ribes de Freser — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos